Пья́цца-дель-Дуо́мо ( — «соборная площадь») — имя собственное; распространено в виде топонимов:
 Пьяцца-дель-Дуомо — площадь перед Миланским собором (Милан).
 Пьяцца-дель-Дуомо — одно из исторических мест города Сан-Джиминьяно в провинции Сиена, Италия.
 Пьяцца-дель-Дуомо — площадь в самом центре исторической части города Флоренция, Италия.
 Пьяцца-дель-Дуомо (Бергамо) — площадь в Бергамо.

См. также